Placitas – CDP del Nuovo Messico (USA) nella contea di Doña Ana
Placitas – CDP del Nuovo Messico (USA) nella contea di Sandoval